hrabstwo Bryan (ang. Bryan County) w USA, w stanie Georgia
 hrabstwo Bryan (ang. Bryan County) w USA, w stanie Oklahoma